Евге́ния Гео́ргиевна Пчелинá (1895—1972) — советский  и кавказовед, исследователь архитектурных памятников Кавказа.

Биография 
Родилась в , в семье государственного служащего, генерала от инфантерии Георгия Семёновича Бенедиктовича и Марии Александровны, в девичестве — Шервашидзе. Абхазка по матери. В 1914 году поступила в Московский археологический институт и окончила его в 1916 году с золотой медалью, дипломная работа была посвящена влиянию армяно-грузинского архитектурного стиля на домонгольское зодчество Руси. В 1917 году поступила на юридический факультет МГУ, окончила его в 1921-м. С 1915 года работала в различных музеях, с 1920 по 1932 — сотрудник Московского государственного исторического музея. Занималась преподавательской деятельностью, с 1924 по 1925 год преподавала грузинский язык в Московском институте востоковедения, с 1930 по 1932 — доцент кафедры музееведения Московского института повышения квалификации музейных работников. С 1939 по 1948 год работала старшим научным сотрудником отдела Востока в Государственном Эрмитаже. Уехала с первым эшелоном экспонатов Эрмитажа в эвакуацию в Свердловск, где продолжила научную работу, невзирая на тяжёлые условия военного времени. С сыном ютилась в комнатке 15 м² на окраине города, на ул. Листокатальщиков, 35, в районе Верх-Исетского завода. Нет ни удобств, ни электрического света, а добраться до работы можно лишь на трамвае-однопутке. Тем не менее Евгения Георгиевна заканчивает в Свердловске кандидатскую диссертацию и успешно защищается в Московском университете в 1944 году.

С 1948 года трудилась в Государственном Эрмитаже. Она продолжала исследования этнографии и языков Кавказа в рамках подготовки докторской диссертации, при поддержке сотрудников Юго-Осетинского научно-исследовательского института. К 1968 году текст докторской диссертации Евгении Георгиевны был завершён. По состоянию на начало 2021 года не изданная рукопись диссертации с иллюстративным материалом (фотографии, карты, схемы) находилась в Петербургском отделении Государственного Архива РАН.

С 1952 года на пенсии. Скончалась в Ленинграде в 1972 году.

Исследования 
Провела масштабное исследование нескольких ущелий Северной Осетии, особое внимание уделила Алагирскому ущелью. Отметила большое значение Нузальской часовни как единственного памятника «осетинской истории XII—XIII веков и её осетино-грузинских взаимоотношений». Предположила, что часовня перестроена из склепа и позже обнаружила под полом часовни воинское захоронение, которое приняла за могилу Давида-Сослана (умер в 1207 году), другие учёные (среди них — В. И. Абаев) считают захоронение могилой Ос-Багатара (умер в 1306 году).

Исследовала святилище Реком, с 1936 года руководила реставрацией объекта и раскопками в его окрестностях.

В связи с интересом к истории аланской письменности, предприняла экспедицию с группой студентов в долину реки Большой Зеленчук. Однако ни оригинал надгробного камня с Зеленчукской надписью, ни другие новые памятники обнаружены не были.

Евгения Георгиевна опубликовала ряд выдающихся работ по этнографии осетин: «Обычай гостеприимства у осетин», «Родильные обычаи у осетин», «Дом и усадьба нагорной полосы Южной Осетии», описание горской мельницы, обряда посвящения коня умершему и другие, сохраняющие актуальность и сегодня. Высокий уровень её исследований в этой области объясняют большим объёмом проделанной полевой работы (1924-31), сочетание археологических и фольклорных источников.

В 2013 году во Владикавказе увидело свет посмертное издание сборника работ Пчелиной «Ossetica: избранные труды по истории, этнографии и археологии осетинского народа». К сожалению, в него не вошли известные в рукописи, но не опубликованные до сих пор работы историка «Охотничьи обычаи осетин по археологическим, этнографическим и мифологическим источникам», «Родовые группы и их ответвления у осетин. Расселения осетин по ущельям Северной и Южной Осетии» и другие. Также остаются неисследованными обширные архивы исследовательницы, хранящиеся в Санкт-Петербурге.

Научные труды 

 Пчелина Е.Г. Краткий историко-археологический очерк страны Ирон-Хусар (Юго-Осетия) // Труды Закавказской научной ассоциации: Материалы по изучению Грузии. Юго-Осетия. – Тифлис: Закавк. ассоц. востоковедения, 1924 (1925). – Сер. I.– Вып. 1. – С. 233–251.
 Пчелина Е.Г. Отчет о раскопках близ деревни Сагурамо // Вестник музея Грузии. – Тифлис: 3-я тип., 1926 (1927). – Т. III. – С. 129–163.
 Пчелина Е.Г. Дом и усадьба нагорной полосы Юго-Осетии // Ученые записки Института этнических и национальных культур народов Востока РАНИОН. – М: РАНИОН, 1930. – Т. II. – С. 3–52.
 Пчелина Е.Г. «Ossetica» (опыт библиографии) // Там же. – С. 169–232.
 Пчелина Е.Г. По Курдистанскому уезду Азербайджана: Путевые заметки // Советская этнография. – 1932. – № 4. – С. 108–121.
 Пчелина Е.Г. Крепость «Зылды Мæсыг» // Советская этнография. – 1934. – № 3. – С. 87–101.
 Пчелина Е.Г. Родильные обычаи у осетин // Советская этнография. – 1937. – № 4. – С. 85–103.
 Пчелина Е.Г. О местонахождении Дедякова по русским летописям и исторической литературе // Средневековые памятники Северной Осетии: Труды Северо-Кавказской экспедиции 1958–1960 гг. / Отв. ред. Е.И. Крупнов. – М: Изд. АН СССР, 1963. – Т. II – С. 152–161.
 Пчелина Е.Г. Начало работ по обследованию буддийского монастыря Кара-Тепе в Термезе // Кара-Тепе – буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе: Сб. ст. – М.: Наука, 1964. – С. 82–99.
 Пчелина Е.Г. Осетинская мельница «Къада куырой» // Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института / Институт истории, филологии и экономики при Совете Министров Северо-Осетинской АССР. – Орджоникидзе, 1966. – Т. XXV (история). – С. 254–285.
 Пчелина Е.Г. Ossetica: Избранные труды по истории, этнографии и археологии осетинского народа. – Владикавказ: Золотое сечение, 2013. – 328 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Блажко А.В., Застрожнова Е.Г. Путь ученого: биография Е.Г. Пчелиной // Археология, этнография и языки Кавказа в документальном научном наследии Е.Г. Пчелиной: Сб. ст. по материалам науч. чтений, 17–18 окт. 2019. СПб.: Реноме, 2019. – С. 3–35.
 Гаглойти Р.Х. Евгения Георгиевна Пчелина – исследователь древнейшей истории Осетии // Там же. – С. 46–53.
 Дзаттиаты Р.Г. Воспоминания о Е.Г. Пчелиной (диктофонная запись выступления на чтениях) // Там же. – С. 54–60.
 Дзаттиаты Р.Г. Е.Г. Пчелина в Южной Осетии // Археология, этнография и языки Кавказа (к 125-летию со дня рождения Е.Г. Пчелиной) /. Санкт-петербургский филиал архива российской академии наук, Юго-Осетинский научно-исследовательский институт им. З.Н. Ванеева. – СПб.: Реноме, 2020. – С. 3–6.
 Блажко А.В., Онощенко В.В., Синельщикова С.А. К биографии Е.Г. Пчелиной: довоенный период в Эрмитаже // Там же. – С. 7–22

Кавказоведы СССР